Фёдор Ива́нович Смирно́в:
 Смирнов, Фёдор Иванович (1923—1988) — советский живописец.
 Смирнов, Фёдор Иванович (в монашестве Иоанн; 1857—1918) — епископ Русской православной церкви.